Kathedrale Saint-Étienne ist der Name:

 der Kathedrale von Metz 
 der Kathedrale von Cahors 
 der Kathedrale von Sens
 der Kathedrale von Toul
 der Kathedrale von Limoges